Roschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Roschmann (1694–1760), Tiroler Polyhistor (Historiker, Latinist und Bibliothekar)
 Eduard Roschmann (1908–1977), österreichischer Kommandant des Rigaer Ghettos sowie des KZ Riga-Kaiserwald
 Julius von Roschmann-Hörburg (1852–1921), deutsch-österreichischer Politiker
 Verena Schmitt-Roschmann (* 1966), deutsche Journalistin und Autorin